Шлифовальные станки — станки, предназначенные для шлифования (шлифовки) материалов.

Виды шлифовальных станков 
Шлифовальные станки относятся к 3 группе станков металлообработки и делятся на 3 типа:

1 тип: 
 круглошлифовальные (круглоторцешлифовальные) — для круглого наружного шлифования;
 бесцентровошлифовальные — для обработки в крупносерийном производстве наружных поверхностей .
2 тип: 
 внутришлифовальные (внутриторцешлифовальный) — для круглого внутреннего шлифования;
 координатно-шлифовальные.
3 тип:

 обдирочно-шлифовальные.

Выделают также:
 плоскошлифовальный — для обработки плоскостей и сопряжённых плоских поверхностей (периферией и торцом шлифовального круга);

 хонинговальный (процесс тонкого шлифования характеризуется снятием малых припусков (0,04…0,08 мм на диаметр).

Круглошлифовальные станки предназначены для наружного шлифования цилиндрических и конических поверхностей и подразделяются на универсальные и простые (не универсальные).

В универсальных круглошлифовальных станках, кроме поворота рабочего стола возможен поворот как детали (заготовки), так и шлифовального круга за счёт поворота передней и шлифовальной бабок вокруг их вертикальных осей, что позволяет шлифовать на этих станках конусы с большим углом при вершине, а также торцовые плоскости. Кроме того, универсальные круглошлифовальные станки обычно снабжаются дополнительной бабкой для шлифования отверстий.

В СССР выпускались различные модели на станкостроительных заводах в Москве, Ленинграде, Харькове, Минске, Кишинёве, Орше, Витебске, Лубнах, Воронеже, Дзержинском, Ростове, Туле, Липецке, Станиславске, Мукачево, Душанбе и Ленинакане.

Галерея изображений

См. также 
 Электроточило
 Шлифовальные машины

Примечания

Ссылки 
 Паспорта на заточные и шлифовальные станки производства СССР
Обзорное видео на заточной ленточный станок гриндер